Altekamp ist der Familienname der folgenden Personen:

 Sebastian Altekamp (* 1963), deutscher Jazzmusiker
 Stefan Altekamp (* 1959), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Altkamp
 Aldekampshof